

Presentación previa 
El kazajo Mikhail Kukushkin fue el campeón defensor pero decidió competir en el Torneo de Queen's Club 2014.

El canadiense Frank Dancevic ganó el título, derrotando al eslovaco Norbert Gomboš en la final, 6–2, 3–6, 6–2.

Cabezas de serie 

 Andreas Haider-Maurer (Segunda ronda)
 Facundo Argüello (Cuartos de final)
 Adrian Ungur (Segunda ronda)
 Damir Džumhur (Primera ronda)

<li>  Gerald Melzer (Segunda ronda)
<li>  Andrej Martin (Segunda ronda)
<li>  Norbert Gomboš (FINAL)
<li>  Wayne Odesnik (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Košice 2014